Ольдекоп — фамилия, известные носители:

 Ольдекоп, Густав Адольф (1755—1835) — российско-эстонский писатель.
 Ольдекоп, Евстафий Иванович (; 1786—1845) — российский надворный советник; цензор и переводчик, издатель и редактор.
 Ольдекоп, Карл Фёдорович (1775—1831) — российский генерал.
 Ольдекоп, Эвальд Михайлович (1885—1952) — учёный-гидролог и метеоролог.